L'édition masculine 2001 du tournoi de tennis de Miami se déroule du  au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Andre Agassi remporte l'épreuve en simple, David Rikl et Jiří Novák celle en double.

Lauréats 
Andre Agassi remporte son  en simple en battant en finale Jan-Michael Gambill. Il s'agit du  et  sur dur en carrière de l'Américain. Il s'impose pour la  à Miami, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, la paire tchèque Jiří Novák - David Rikl remporte son  en battant en finale Jonas Björkman et Todd Woodbridge. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 2001 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Miami (WTA 2001) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Tennis Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2001
Tennis aux États-Unis en 2001
Tennis masculin en 2001
Sport en mars 2001
Tennis en avril 2001
Compétition de tennis à Miami